Ass Traffic ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel vom Regisseur Raul Cristian. Bis zum Jahr 2010 wurden 8 Teile der Serie gedreht. 2008 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Foreign All Sex Series ausgezeichnet.

Die bekanntesten Darstellerinnen der Serie sind Clara G., Stacy Silver, Black Angelika, Julia Taylor und Loona Luxx.

Darsteller 
 Ass Traffic 1 (2007): Adriana, Clara G., Sue, Diana Gold, Elisa, Janet Alfano, Loris, Maya Gates, Sunny Jay, Valentina Banks
 Ass Traffic 2 (2007): Bernadetta, Kathy Anderson, Liliane Tiger, Nikki Rider, Sheridan, Simony Diamond, Stacy Silver
 Ass Traffic 3 (2007): Angelina Crow, Black Angelika, Bonny Bon, Erica, Kitty, Lucy Belle, Natasha
 Ass Traffic 4 (2008): Britney, Ciara Bugatti, Gabriella Mai, Jacline, Julia Taylor, Naomi Bell, Sabrina Sweet, Sandra
 Ass Traffic 5 (2008): Carla Cox, Cecilia Vega, Cherry Jul, Lulu, Megane, Petra Pearl, Stephanie Sierra
 Ass Traffic 6 (2008): Asia Deville, Bonny Bon, Loona Luxx, Naomi Bell, Sophie Logan, Susanna White
 Ass Traffic 7 (2009): Kathia Nobili, Debbie White, Jenny Baby, Madison Parker, Pamela Ann, Shanis
 Ass Traffic 8 (2010): Bella, Dolly Darkley, Jasmina, Kathy Sweet, Michelle, Tina Gabriel, Magdalen Art
 Ass Traffic 9 (2011): Aliz, Bea Stiel, Jeny Baby, Kathia Nobili, Nikky Thorne

Auszeichnungen 
 2008: AVN Award –  Best Foreign All Sex Series

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film